Мао́н (также Магон, Маго, Мао , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Расположен на острове Менорка. Занимает площадь 116,98 км². Население — 29 050 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.
Покровителем города считается Маре де Деу де Грасия.

История 
Название (тогда в форме Portus Magonis) Маон получил по имени карфагенского полководца Магона, родного брата Ганнибала, который предположительно укрылся в этом месте в 205 году до н. э.. После падения Западной Римской империи он стал частью Восточной Римской империи. Маон страдал от набегов викингов и арабов, пока Кордовский халифат не завоевал его и не присоединил к своим владениям в 903 году.

В 1287 году город был отвоёван у мавров Альфонсо III, королём Арагона, и включён в состав королевства Мальорка, вассального Арагонской короне. Его гавань, одна из самых стратегически важных в западном Средиземноморье, была заново укреплена.

В 1535 году османы под предводительством Хайреддина Барбароссы напали на Маон и увели оттуда 6000 пленных в качестве рабов к себе в Алжир.

Британское правление 
Менорка была захвачена в 1708 году объединёнными англо-голландскими войсками от имени императора Священной Римской империи Карла VI во время войны за Испанское наследство. Англичане видели потенциал острова в качестве военно-морской базы и стремились взять его под свой полный контроль. Его статус британского владения был подтверждён Утрехтским мирным договором 1713 года. В те годы, когда остров находился под британским владычеством, его столица была перенесена из Сьюдаделы в Маон, который впоследствии служил резиденцией губернатора Менорки, самым известным из которых был генерал . В этот период естественная гавань, к которой относился город и окрестные поселения, иногда собирательно называлась «Портом Маон».

Остров был уступлен французам в 1756 году после морского сражения при Минорке и окончания осады форта Сент-Филип, расположенного в нескольких километрах от города. После поражения в Семилетней войне Франция вернула остров британцам в 1763 году. В результате совместных франко-испанских усилий и после продолжительной пятимесячной осады англичане снова сдали остров в 1782 году; он был передан Испании в 1783 году согласно условиям Парижского мира. Англичане отвоевали остров в 1798 году, во время Французских революционных войн. Англичане и французы на короткое время прекратили военные действия между собой посредством заключения Амьенского мира в 1802 году. Обе стороны согласились уступить или уйти с определённых территорий, в результате чего остров Менорка перешёл к испанцам, у которых он остаётся и поныне.

База британского флота 

Небольшая, но важная верфь британского Королевского военно-морского флота была основана на северной стороне гавани, напротив города, в 1715 году. Она служила главной средиземноморской базой Королевского флота на протяжении большей части XVIII века и по сей день используется в качестве испанской военно-морской базы. Несколько зданий верфи, датируемых 1760-ми годами, всё ещё можно увидеть на Илья-Пинто (ранее известном как остров Саффрон), включая военно-морской склад с часовой башней. Кроме того, были предприняты и шаги по созданию здесь морского музея. Остров имеет характерную восьмиугольную форму, образовавшуюся, когда вокруг него в 1760-х годах были построены причалы, чтобы возможно было производить килевание нескольких военных кораблей одновременно.

Руины бывшего Королевского военно-морского госпиталя, основанного в 1711 году, находятся на другом близлежащем острове (Илья-дель-Рей). 

Интересный факт: в честь города был назван соус "майонез", созданный поваром Герцога Ришельё.

XX век 
Во время Гражданской войны в Испании остров оставался верен республике, но был захвачен франкистами в 1939 году. Во время битвы за остров Маон подвергся бомбардировке со стороны франкистов при поддержке итальянцев.

Генерал Франко посетил город 11 мая 1960 года, чтобы открыть новую тепловую электростанцию.

Современность 

Ныне Маон служит резиденцией Островного совета Менорки (Consell Insular de Menorca). К концу XX века благодаря доходам от туризма стала возможна реконструкция его исторического центра. Традиционный сыр, производимый на острове (сыр маон), назван в честь города. По одной из гипотез и название майонеза происходит от Маона. В испанском языке «маоном» также называют нанка, особенно синего цвета.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información del Puerto
 AENA
 Página del Ayuntamiento de Mahón
 Web información general de Menorca
 Web información general de Mahó

Муниципалитеты Балеарских островов